Ебекрево́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на захід від Парижа, 60 км на захід від Кана, 6 км на захід від Сен-Ло.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Ебекревон і Ла-Шапель-ан-Жуже було об'єднано в новий муніципалітет Тереваль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 433 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1123,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ебекревон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ебекревон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Манш

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Манш